Tóth Gábor

 Tóth Gábor (1833–1883) kereskedelmi akadémiai tanár
 Tóth Gábor (1920–2003) a neveléstudomány kandidátusa, az Eötvös-kollégium igazgatója
 Tóth Gábor (1939) orvos, neurológus, pszichiáter
 Tóth Gábor (1941) újságíró
 Tóth Gábor (1942) kémikus
 Tóth Gábor (1950) fotográfus
 Tóth Gábor (1950–2019) festőművész
 Tóth Gábor (1950) költő
 Tóth Gábor (1953) politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Tóth Gábor (1954) kémikus
 Tóth Gábor (1957) birkózó, junior vb ezüst- (1977) és junior Eb bronzérmes (1976) (kötöttfogás, 52 kg, 57 kg, Debreceni VSC, Bp. Honvéd)
 Tóth Gábor (1960) gyeplabdázó, edző
 Tóth Gábor (1964) birkózó, olimpikon (szabadfogás, 90 kg, Csepel SC)
 Tóth Gábor (1964) asztrofizikus
 Tóth Gábor (1966) vezérőrnagy, a BRFK vezetője 2007 és 2010 között
 Tóth Gábor (1982) lábtoll-labdázó
 Tóth Gábor (1984) labdarúgó (Győri ETO)
 Tóth Gábor (1987) labdarúgó (Dunaújváros, Pápa)

hasonló nevűek
 Tóth Gábor Ákos (1955) író
 Tóth Gábor Attila (1970) jogtudós

Jegyzetek